

Aziende

Del gruppo Renault 
 Alpine-Renault – azienda automobilistica francese del gruppo Renault
 Dongfeng Renault – azienda automobilistica cinese, joint venture di Dongfeng Motor (50%) e Renault (50%)
 RCI Banque – banca francese, ex Renault Crédit International, del gruppo Renault
 Renault Samsung Motors – azienda automobilistica coreana filiale di Samsung, dal 1998 controllata maggioritariamente dalla Renault
 Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance – alleanza delle aziende automobilistiche Renault, Nissan Motor e Mitsubishi Motors Corporation
 Renault – azienda automobilistica francese fondata dai fratelli Renault nel 1898

Ex gruppo Renault 
 Renault Agriculture – azienda francese produttrice di trattori (tra cui l'N71), in precedenza del gruppo Renault e dal 2003 appartenente al gruppo Claas
 Renault Bus – azienda francese produttrice di autobus, ex Renault Véhicules Industriels, in precedenza del gruppo Renault, poi diventata Irisbus e dal 2001 appartenente al gruppo Iveco (Iveco Bus)
 Renault Trucks Defense – azienda francese produttrice di veicoli militari, filiale di Renault Trucks
 Renault Trucks – azienda francese produttrice di autocarri, ex Renault Véhicules Industriels, in precedenza del gruppo Renault e dal 2001 appartenente al gruppo AB Volvo

Altre aziende 
 Ogilvy Renault – studio legale canadese, fondato nel 1897 e dal 2011 fuso in Norton Rose Fulbright
 Renault (cognac) – azienda francese produttrice di cognac, fondata da Jean-Antonin Renault nel 1835 e situata a Cognac (Charente)
 Renault Winery – casa vinicola statunitense fondata nel 1864 dal francese Louis Nicolas Renault e situata a Egg Harbor City

Divertimento 
 Bernard, Jacques e Jean Renault – tre fratelli, personaggi della serie TV Twin Peaks
 Capitano Louis Renault – personaggio del film Casablanca, interpretato da Claude Rains
 Dr. Renault's Secret – film d'orrore statunitense del 1942
 Fermeture de l'usine Renault à Vilvoorde – film belga del 1998
 Jerry Renault – protagonista del libro The Chocolate War e del film The Chocolate War, qui interpretato da Ilan Mitchell-Smith

Geografia 

 Auberville-la-Renault – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima nella regione della Normandia
 Cantone di Château-Renault – cantone francese dell'arrondissement di Tours, situato nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro-Valle della Loira
 Château-Renault – comune francese situato nel dipartimento dell'Indre e Loira nella regione del Centro-Valle della Loira

 Renault (Illinois) – piccola area non incorporata nella Contea di Monroe (Illinois), il nome fa riferimento a Philip François Renault

Meccanica 
 Motori aeronautici Renault – motori aeronautici prodotti dalla Renault
 Motori Renault – motori automobilistici prodotti dalla Renault
 Renault F1 – squadra automobilistica di Formula 1 della Renault
 Renault Sport – divisione sportiva della Renault

Persone

Cognomi 
 Alain Renault (1948-) – giornalista francese
 Alexandre-Jacques Renault (1768-1820) – uomo politico francese
 Amédée Renault (1920-) – uomo politico francese
 Annaig Renault (1946-) – giornalista e scrittrice francese
 Bernard Renault – canoista francese
 Bernard Renault (1836-1904) – paleobotanico francese
 Camille Renault (1904-1984) – detto Big Boy, mecenate e collezionista d'arte francese
 Camille Renault (1866-1954) – scultore francese
 Cécile Renault (1773-1794) – personalità francese della Rivoluzione francese
 Christophe Renault (1971-) – storico ed editore francese
 Emmanuel Renault (1967-) – filosofo francese
 Éric Renault (1956-) – scienziato francese
 Fernand Renault (1864-1909) – imprenditore francese, fondatore con i due fratelli Marcel e Louis della Renault
 François Louis Rousselet de Châteaurenault (1636-1716) – marchese di Château-Renault, ufficiale della Marine royale e Maresciallo di Francia
 Gilbert Renault (1904-1984) – detto Colonel Rémy, resistente e scrittore francese
 Henri-René Renault (1891-1952) – uomo politico canadese
 Jean-Charles Danse-Renault (1761-1831) – uomo politico francese
 Jean-Antonin Renault – imprenditore francese, fondatore della Renault (cognac)
 Jean-Louis Renault (1920-1982) – imprenditore francese, figlio unico di Louis Renault
 Jeanne Renault Saint-Laurent (1886-1966) – nata Jeanne Renault, moglie di Louis Saint-Laurent, Primo ministro del Canada
 Léon Renault (1839-1933) – uomo politico francese
 Louis Nicolas Renault – imprenditore francese, fondatore della Renault Winery
 Louis Renault (1843-1918) – giurista francese, Premio Nobel per la pace nel 1907
 Louis Renault (1877-1944) – imprenditore francese, fondatore con i due fratelli Fernand e Marcel della Renault
 Louise Renault – tiratrice sportiva francese
 Maisie Renault (1907-2003) – resistente francese, deportata a Ravensbrück
 Marcel Renault (1872-1903) – imprenditore francese, fondatore con i due fratelli Fernand e Louis della Renault
 Mary Renault (1905-1983) – scrittrice britannica
 Maurice Renault (1900-1976) – editore francese di letteratura popolare
 Maxime Renault (1990-) – ciclista francese
 Murielle Renault (1972-) – scrittrice francese
 Patrick Renault (1976-) – scenarista di fumetti e televisivo francese
 Philip François Renault (1686-1755) – uomo politico, imprenditore e esploratore francese, fondatore di Renault (Illinois)
 Pierre Antoine Renault (1750-1835) – botanico francese
 Pierre Hippolyte Publius Renault (1807-1870) – militare francese
 Stéphane Renault (1968-) – giocatore francese di badminton
 Thomas Renault de Saint-Germain (1781-1833) – militare e amministratore coloniale francese
 Thomas-Eugène-Eloi Renault (1805-1863) – professore e veterinario francese

Cognomi composti 
 Amédée Renault-Morlière (1839-1907) – uomo politico francese, fratello di Édouard Renault-Morlière
 Charles Lebrun-Renault (1853-1921) – militare francese, implicato nell'Affare Dreyfus 
 Édouard Renault-Morlière (1833-1901) – militare francese, fratello di Amédée Renault-Morlière
 Jean Malo-Renault (1900-1988) – bibliotecario, bibliografo e autore francese, figlio di Malo-Renault e Nori Malo-Renault
 Malo-Renault (1870-1938) – nato Émile Auguste Renault, disegnatore, incisore e illustratore francese, marito di Nori Malo-Renault
 Nori Malo-Renault (1871-1953) – nata Honorine Césarine Tian, incisora d'acquaforte e rilegatrice d'arte francese, moglie di Malo-Renault

Nomi 
 Duncan Renaldo (1904-1980) – nato Renault Renaldo Duncan, attore rumeno
 Renault de Chartres (1380-1444) – Renaud, Regnaud o Regnault, arcivescovo di Reims, Paria di Francia
 Renault Robinson (1942-) – ex poliziotto del Chicago Police Department

Sport 
 4L Trophy – rally raid umanitario corso con le Renault 4
 Eurocup Formula Renault 2.0 – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault 2.0 Alps – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault 3.5 Series – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault 3.5 – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault italiana – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault V6 Eurocup – serie automobilistica della Renault
 Formula Renault – serie automobilistica fondata nel 1971 dalla Renault
 Renault (ciclismo) (1974-1995) – squadra maschile di ciclismo su strada, in seguito diventata Castorama (ciclismo)
 World Series by Renault – serie automobilistica della Renault, ex World Series by Nissan

Pagine correlate 
 Renaud (disambigua)
 Renauld
 Reneau

Altri progetti